El nombre Fernando Pardo puede referirse a:

 Fernando Pardo-Manuel de Villena y Egaña (Madrid 1901-Orihuela 1977), marqués y grande de España;
 Fernando Pardo (cineasta), premiado montador de cine;
 Fernando Pardo (músico) (Madrid 1964), compositor y guitarrista de Sex Museum.